Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 427 dans le monde.

 Route fédérale 427 en Allemagne
 RS-427 au Brésil
 Route nationale 427 en France
 Route 427 en Islande
 Route régionale 427 en Slovénie